Ел Васо има више значења:

 Ел Васо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Васо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Васо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Васо (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Васо, Бреча 126-0 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Васо, Саул Казарес (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику